Čelina est un toponyme qui peut désigner :
Čelina, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Čelina, un village de Croatie situé dans la municipalité d'Omiš, comitat de Split-Dalmatie.